Minardi PS03 — гоночный автомобиль Формулы-1, разработанный командой Minardi и построенный для участия в чемпионате  года.

История

Результаты выступлений чемпионате мира

Примечания

Ссылки 
Minardi PS03 на сайте statsf1.com

Шасси Minardi Формулы-1